Abjasio puede referirse a:
 natural de Abjasia o relativo a ese país;
 el idioma abjasio.